El topónimo Hagerman puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Hagerman, una ciudad en el estado de Idaho.
 Hagerman, un pueblo en el estado de Nuevo México.